Пётр Фёдорович Вдовин (1900— 30 апреля 1981) — советский работник сельского хозяйства, тракторист, старший механик Пермской МТС, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1900 году в деревне Бушуево Российской империи, ныне Очерского района Пермского края.

Участник Гражданской войны. В годы коллективизации окончил курсы трактористов. Когда в Молотовской области была создана перва машинно-тракторная станция (в селе Тойкино ныне Большесосновского района), оснащенная отечественными и импортными тракторами, доставленных в Прикамье американскимо обществом «Друзья Советской России», Пётр увлекся техникой, многому обучился сам. Вдовину достался «Фордзон» отечественного производства. В 1932—1959 годах, до выхода на пенсию, Пётр Фёдорович работал механиком и старшим механиком Пермской МТС.

Призывался на Великую Отечественную войну.

Умер 30 апреля 1981 года.

В ГКБУ «Государственный архив Пермского края» имеются документы, относящиеся к П. Ф. Вдовину.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1948 года Вдовину Пётру Фёдоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Источники 
 Первая весна // Герои Труда.— Пермь, 1975.
 Герои Прикамья: Биографический справочник / Составитель З. Р. Козлова. — Пермь, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Пётр Фёдорович Вдовин
 Ветераны Пермского края

Участники Гражданской войны в России (красные)
Трактористы
Умершие в Пермском крае